Lista 782 gmin w departamencie Somma we Francji.

(CAA) Communauté d’agglomération Amiens Métropole, utworzone w 2000.

Gminy we Francji